Csehország
 Pomezí, település a Svitavyi járásban
 Pomezí nad Ohří, település a Chebi járásban
 Pomezí, Staré Město pod Landštejnem településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban
 Pomezí, Všeruby településrésze a Domažlicei járásban